

Geografia

Austria 
 Loipersbach – ex comune ora frazione di Natschbach-Loipersbach, comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Loipersbach im Burgenland – comune nel distretto di Mattersburg (Burgenland)
 Natschbach-Loipersbach – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)